Granbacktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Granbacktjärnen, sjö i Härjedalens kommun, 
Granbacktjärnarna (Tåsjö socken, Ångermanland, 714904-147951), sjö i Strömsunds kommun, 
Granbacktjärnarna (Tåsjö socken, Ångermanland, 714968-147986), sjö i Strömsunds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn